Can Batlló (la Bordeta), o Fàbrica Joan Batlló, antiga fàbrica tèxtil (1877-1878) al barri de la Bordeta (Barcelona)
 Can Batlló (Eixample), antiga fàbrica tèxtil (1868-1869) tancada l'any 1889 i que actualment constitueix el recinte de l'Escola Industrial
 Can Batlló, nom pel que es coneixia la Casa Batlló del passeig de Gràcia
 Can Batlló (Olot), casa d'Olot
 Cal Batlló (Vallcebre), masia del municipi del Vallcebre, al Berguedà